Pivdenne může být:

 Pivdenne (město v Charkovské oblasti) – město v Charkovské oblasti na Ukrajině
 Pivdenne (sídlo městského typu) – sídlo městského typu v Doněcké oblasti na Ukrajině
 Pivdenne (vesnice v Charkovské oblasti) – vesnice v Charkovské oblasti na Ukrajině